Sarre — estado federado da Alemanha, em alemão Saar

Rio Sarre (ou rio Saar) — rio que vai do nordeste da França e noroeste da Alemanha

Takács de Saár — família nobre húngara

Aeroporto Internacional Rosario Islas Malvinas — perto de Rosário, província de Santa Fé, Argentina; código ICAO: SAAR

Ver também 
Saare — município rural na região de Jõgevamaa, Estónia

Sobrenomes da língua alemã
Desambiguações de topônimos